Джанка́рло Мено́тти (; 7 июля 1911, Кадельяно-Виконаго, Ломбардия, Варесе, Италия — 1 февраля 2007, Монте-Карло, Монако) — американский композитор, либреттист и педагог итальянского происхождения. Дважды лауреат Пулитцеровской премии (1950, 1955).

Биография 
Начал писать музыку в семилетнем возрасте, в одиннадцать написал первую оперу «Смерть Пьеро», но стал серьёзно заниматься музыкой в Миланской консерватории, куда поступил в 1923 году. В 1928 году вместе с матерью после смерти отца переехал в США, поступил в Кёртисовский институт музыки в Филадельфии, где впоследствии преподавал. Учился вместе с Леонардом Бернстайном и Сэмюэлом Барбером. Написал для Барбера, чьим спутником жизни был долгие годы, либретто оперы «Ванесса» (премьера 1958) и ещё нескольких опер.

Творчество 
Основной жанр Менотти — оперы, он сочинил их двадцать пять. Либретто трёх первых он написал по-итальянски, затем писал их только на английском. Ему принадлежат также балет, хоровые, симфонические и другие сочинения, несколько песен на собственные стихи.

В 1958 году основал (совместно с дирижёром Томасом Шипперсом) музыкальный Фестиваль двух миров в Сполето, а в 1977 — параллельный ему в Чарлстоне (Южная Каролина). Они во многом способствовали расширению публичного интереса к оперному жанру.

Признание 
 Стипендия Гуггенхайма (1946, 1947)
 Пулитцеровская премия (1950, 1955)
 Награда Центра Кеннеди (1984)
 Звание «Музыкант года» (1991)

Произведения

Оперы 
 Amelia al Ballo (1937)
 The Old Maid and the Thief, радио-опера (1939)
 The Island of God (1942)
 Медиум  (1946)
 The Telephone, or L’Amour à trois (1947)
 The Consul (1950, Пулитцеровская премия)
 Amahl and the Night Visitors, телевизионная опера на Рождество (1951)
 The Saint of Bleeker Street (1954, Пулитцеровская премия 1955)
 Maria Golovin (1958)
 Labyrinth, телевизионная опера (1963)
 The Last (1963)
 Martin’s Lie (1964)
 Help, Help, the Globolinks! (1968)
 The Most Important Man (1971)
 Tamu-Tamu (1973)
 The Egg (1976)
 The Hero (1976)
 The Trial of the Gypsy (1978)
 Chip and his Dog (1979)
 La Loca (1979)
 A Bride from Pluto (1982)
 The Boy Who Grew Too Fast (1982)
 Goya (1986, ред. 1991)
 The Wedding (Giorno da Nozze) (1988)
 The Singing Child (1993)

Хоровые сочинения 
 The Death of the Bishop of Brindisi (1963)
 Landscapes and Remembrances (1976)
 Missa O Pulchritudo in Honorem Sacratissimi Cordis Jesus (1979)
 Miracles (1979)
 A Song of Hope (An Old Man’s Soliloquy) (1980)
 Muero Porque No Muero, Cantata for St. Teresa, на стихи Святой Тересы (1982)
 For the Death of Orpheus (1990)
 Oh llama de amor viva, на стихи Сан-Хуана де ла Крус (1991)
 Jacob’s Prayer (1997)

Балет 
 Errand into the Maze (1947)

Примечания

Литература 
 Gruen J. Menotti: A Biography. New York: Macmillan, 1978.
 Wlaschin K. Gian Carlo Menotti on Screen: Opera, Dance and Choral Works on Film, Television and Video. Jefferson: McFarland & Co., 1999

Ссылки 
 Статья о Джанкарло Менотти на сайте schirmer.com
 Статья о Джанкарло Менотти на сайте findagrave.com
 Страница на сайте IMDB
 Джанкарло Менотти на VIAF
 Джанкарло Менотти на сайте Operissimo

Академические музыканты США
Оперные композиторы XX века
Балетные композиторы США XX века
Либреттисты Италии
Выпускники Кёртисовского института музыки
Лауреаты Пулитцеровской премии за музыкальное произведение
Персоналии:Ист-Лотиан
Иммигрировавшие в США из Италии
Стипендиаты Гуггенхайма